Trash:

 Trash — песня ню-метал-группы Korn.
 Trash — одиннадцатый студийный альбом Элиса Купера.